As eleições municipais no Brasil em 1947 ocorreram em diferentes datas que variaram em cada estado da federação no período de 28 de setembro de 1947 a 21 de março de 1948. Estavam aptos a votar 8.026.386 eleitores inscritos, porém somente 5.497.735 eleitores votaram na época.

Naquele período havia 1.677 municípios no país, a maioria dos quais escolheu os prefeitos que administrariam tais cidades a partir de 1948 e cujos sucessores seriam eleitos em 1950. 

Estas foram as primeiras eleições municipais realizadas de forma coordenada nacionalmente e organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Prefeitos municipais eleitos 
Os dados apresentados a seguir demandam atualização constante, não sendo possível realizar todo o levantamento de uma só vez, considerando a carência de fontes relativas à época.

!